Ждребићи у Фантазији () је компјутерски анимирана фантастична телевизијска серија коју су створили Јацоб и Хенрик Андерсен за Драка. Серија је премијерно приказана 11. марта 2019. године на Фризбију у Италији.

Преглед серије

Епизоде

1. сезона

2. сезона

Референце 

Филли Фунтасиа